Лес — экосистема на основе деревьев. Также может означать:
 Лес — срубленные и подготовленные для транспортировки деревья либо синоним пиломатериалов.
 Лес — в компьютерных сетях на основе Windows, совокупность всех объектов, атрибутов объектов и правил Active Directory.
 Лес — в рамках терминологии Active Directory деревья, связанные транзитивными отношениями доверия.
 Лес в теории графов — упорядоченное множество упорядоченных деревьев.

Люди 
  — английское имя, например Лес Пол, дядюшка Лес.
  — фамилия:
 Лес, Джим (род. 1963) — американский баскетболист и тренер.

Гидроним 
 Лес () — река в Бельгии, приток Мааса.
 Лес () — река на юге Франции, приток Роны.

Топоним 
Россия
 Лес — село в Яворовском районе Львовской области Украины.
 Лес — посёлок в Глазуновском районе Орловской области России.

Франция
 Лес () — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Лес () — коммуна во Франции в регионе Гранд-Эст, департамент Мозель.

Кинематограф 
 «Лес» — советский фильм Сергея Герасимова (1932).
 «Лес» — советский фильм Владимира Венгерова (1953).
 «Лес» — советский фильм Владимира Мотыля по пьесе Островского (1980).
 «Лес» — российский фильм Романа Жигалова (2018).

Литература 
 «Лес» — комедия А. Н. Островского в пяти действиях.
 «Отец-Лес» — роман Анатолия Кима.
 «Русский лес» — фильм по одноимённому роману Леонида Леонова.

См. также 
 
 
 Лёсс
  (),  () — на других языках.
 «Вертикальный лес» — жилой комплекс из двух башен высотой 110 и 76 метров в Милане, Италия.
 Гигантский лес — роща секвойядендронов гигантских в национальном парке «Секвойя», Калифорния, США.
 Строительные леса